Ajman peut désigner :
 Ajman, un émirat des Émirats arabes unis ;
 Ajman, la capitale de l'émirat du même nom.